Die Nordische Fußballmeisterschaft 1964–67 für Männer-Nationalmannschaften fand zwischen dem 28. Juni 1964 und dem 5. November 1967 statt. Ausrichter Dänemark lobte hierbei die Trophäe Fodboldspillere (deutsch Fußballspieler) aus. Den Wettbewerb, welcher zum neunten Mal ausgetragen wurde, konnte Titelverteidiger Schweden zum siebten Mal in Folge gewinnen.

Modus 

Die vier teilnehmenden Mannschaften spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieger aus, wobei jedes Team jeweils viermal gegen jedes andere spielte. Die Mannschaft, die nach Abschluss aller Spiele die meisten Punkte beziehungsweise bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis aufwies, wurde Turniersieger.

Tabelle und Spielergebnisse 

|}

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen alphabetisch geordnet.

Weblinks 

 Nordic Championships (Men) 1964–67 auf rsssf.com (englisch)
 Spielberichte der dänischen Mannschaft (dänisch)
 Spielberichte auf eu-football.info (englisch)

196467
Fußballveranstaltung 1964
Fußballveranstaltung 1965
Fußballveranstaltung 1966
Fußballveranstaltung 1967
Fußball (Dänemark)